Турнир северных стран — традиционно принятое в русскоязычной шахматной литературе название соревнования, которое регулярно проводится с 1897 г. в разных городах Скандинавии. В англоязычных источниках соревнование называется Северным шахматным чемпионатом (; это калька: швед. Nordiska Schackkongressen).

Победитель турнира получает звание чемпиона Скандинавии. В соревновании участвуют шахматисты Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии и Фарерских островов. В первой четверти XX века в турнирах северных стран участвовали мировые звезды: К. Шлехтер, П. Леонгардт, А. А. Алехин, Г. Мароци, М. Видмар, А. И. Нимцович, Р. Шпильман и др.

Победители

Примечания 

Шахматные турниры
Шахматы в Европе